Тару́ффи () — итальянская фамилия.

Известные носители 

 Таруффи, Даньеле (род. 1958) — итальянский шахматист.
 Таруффи, Пьеро (1906—1988) — итальянский автогонщик, бронзовый призер чемпионата «Формулы-1» 1952 г.

